За остале употребе, погледајте чланак Сату Ноу (вишезначна одредница)

Ново село () насеље је у Румунији у округу Мехединци у општини Стангачауа. Oпштина се налази на надморској висини од 90 -{m}-.

Становништво 
Према подацима из . године у насељу је живело  становника.

Референце

Спољашње везе 

Општина Пунгина
Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији